Le 46th New York Volunteer Infantry (« régiment des fusiliers de Fremont ») est un régiment d'infanterie qui a servi dans l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession.

Service 
Le 46th New York Infantry est organisé à New York City, New York et entre en service par compagnies à compter du  pour trois ans de service sous le commandement du colonel Rudolph Rosa. Il est principalement composé de germano-américains. 

Le régiment est attaché à la première brigade de Viele du corps expéditionnaire de Caroline du Sud de Sherman d' à . Il est dans la deuxième brigade de la deuxième division du département du Sud, jusqu'en . Il est dans la deuxième brigade de la première division du  corps de l'armée du Potomac jusqu'en avril 1863 puis dans la deuxième brigade de la première division du  corps d'armée de l'armée de l'Ohio jusqu'en . Il est dans la troisième brigade de la deuxième division du  corps de l'armée du Tennessee jusqu'en . Il appartient à la deuxième brigade de la première division du  corps de l'armée de l'Ohio jusqu'en . Il est affecté dans la deuxième brigade de la première division du  corps de l'armée du Potomac jusqu'en . Il est dans la deuxième brigade de la quatrième division du  corps jusqu'au  puis dans la deuxième brigade de la troisième division du  corps jusqu'en . Enfin, il est affecté dans la deuxième brigade de la première division du  corps jusqu'en .

Le 46th New York Infantry quitte le service le .

Service détaillé

1861 
Le 46th New York Infantry quitte l'État pour aller à Washington, DC le , puis part à Annapolis, dans le Maryland. Il participe à l'expédition de Port Royal, en Caroline du Sud du - et à la capture des forts Walker et Beauregard, dans le port de Port Royal et à Hilton Head, le . Il est en service à Hilton Head, en Caroline du Sud jusqu'en .

1862 
Le 46th New York Infantry occupe Edisto Island le . Il est à Wilmington et Whitmarsh Islands les  et . Il prend part au bombardement et à la capture de fort Pulaski, en Géorgie les  et . Il fait partie de l'expédition de James Island du  au . Il prend part à l'action sur James Island le   et à la bataille de Secessionville le . Il évacue James Island et part vers Hilton Head du  au . Il part à Newport News du  au , puis à Fredericksburg, en Virginie du  au . Il participe aux opérations sur les rivières Rapidan et Rappahannock du  au .  

Il prend part à la campagne de Virginie septentrionale de Pope du  au . Il participe à la bataille de Groveton le  et à la seconde bataille de Bull Run, le . Il contribue à la bataille de Chantilly le .  

Puis, il participe à la campagne du Maryland du  au , prenant part à la bataille de South Mountain le  et à celle d'Antietam les  et . Il est en service dans le Maryland jusqu'au . Il remonte le Potomac vers Leesburg, puis vers Falmouth, en Virginie du  au . Il participe à la bataille de Fredericksburg, en Virginie du  au .

1863 
Le 46th New York Infantry prend part à la marche dans la boue du  au . Il part ensuite pour Newport News, en Virginie le , puis au Kentucky du  au . Il est en service à Paris, Nicholasville, Lancaster, Stanford, et de Somerset, au Kentucky jusqu'au mois de juin. Il traverse le Kentucky pour aller à Cairo en Illinois du  au , puis à Vicksburg, au Mississippi du  au .  

Il prend part au siège de Vicksburg du  au . Il prend part à l'expédition de Jackson, au Mississippi du  au  et participe au siège de Jackson du  au . Il participe à la destruction du chemin de fer central du Mississippi à Madison Station du  au . Il est à Milldale jusqu'au . Il part pour Covington, au Kentucky du  au . 

Il participe à la campagne dans l'est du Tennessee de Burnside du  au . Il marche sur les montagnes du Cumberland dans l'est du Tennessee du  au . Il participe à l'action à Blue Springs le. Il est à Lenoir jusqu'au . Il participe à la bataille de Campbell's Station le . Au cours de la campagne de Knoxville, il prend part au siège de Knoxville du  au . Il participe à la poursuite de Longstreet du  au .

1864 
Le 46th New York Infantry participe aux opérations dans l'est du Tennessee jusqu'en . Il part ensuite à Annapolis, au Maryland en mars-avril. Il participe à la campagne de la Rapidan vers le fleuve James du  au . Il prend part à la bataille de la Wilderness du  au  et à celle de bataille de Spotsylvania du  au  et de  Spotsylvania Court House du  au . Il prend part à l'assaut sur le saillant ou  du . Il participe à la bataille de North Anna River du  au . Il est à Jericho Ford le . Ensuite, il est sur la ligne de la Pamunkey du  au . Il prend part à la bataille de Totopotomoy du  au  et à la bataille de Cold Harbor du  au . Il est à Bethesda Church du  au . 

Il est devant Petersburg du  au  et prend part au siège de Petersburg du  au . Il prend part à l'explosion de la mine à Petersburg le . Il participe à la deuxième bataille de Weldon Railroad  du  au  puis combat à Poplar Springs Church du  au . Il effectue une reconnaissance sur Vaughan et Squirrel le . Il prend part à la bataille de Boydton Plank Road, à Hatcher les  et .

1865 
Le 46th New York Infrantry participe à la bataille de fort Stedman . Il prend part à la campagne d'Appomattox du  au . Il prend part à la chute de Petersburg le  et à son occupation le . Il participe à la poursuite de Lee du  au . 

Il part pour Washington, DC du  au , et y est en service jusqu'au mois de juillet. Il participe à la grande revue des armées du .

Victimes 
Le régiment perd un total de  pendant son service ;  et  tués ou blessés mortellement,  et  morts de maladie.

Commandants 

 Colonel Rudolph Rosa - blessé au combat lors de la seconde Bataille de Bull Run ; libéré du service le 
 Colonel Joseph P. Gerhardt
 Colonel George W. Travers promu mais jamais nommé au grade
 Lieutenant-colonel Adolphe Becker - commande à partir de la bataille de fort Stedman jusqu'à la libération du service
 Commandant Julius Parcus - commande lors de la seconde Bataille de Bull Run après la blessure du colonel Rosa
 Capitaine Alphons Servieri - commande au cours de la campagne de Knoxville

Voir aussi 

 Liste des régiments de New York de la guerre de Sécession
 New York durant la guerre de Sécession

Bibliographie 

 Dyer, Frederick H. A Compendium of the War of the Rebellion (Des Moines, IA:  Dyer Pub. Co.), 1908.
 Voorhis, Jerry. The Life and Times of Aurelius Lyman Voorhis (New York: Vantage Press), 1976.

 Attribution

 Dyer, Frederick H.

Liens externes 
 Drapeau du régiment du 46th New York Infantry
 Guidons du début de la guerredu46th New York Infantry
 Guidons de la 46th New York Veteran Infantry

Notes et références

Notes

Références 

Régiment de l'Union Army
Unité ou formation militaire dissoute en 1865
Unité ou formation militaire créée en 1861
État de New York durant la guerre de Sécession